

Patronymes
Mark Bavis (1970-2001) est un ancien joueur de hockey sur glace américain.
Mike Bavis (1970-) est un ancien joueur de hockey sur glace américain.